Operatie Wikinger (1940), militaire operatie met als doel het aanvallen van Britse trawlers bij de Doggersbank
 Operatie Wikinger (1944), Duitse evacuatie van schepen uit de haven van Šibenik naar Rijeka